Le Stigmate – film del 1910 diretto da René Leprince
 Le Stigmate – serial cinematografico del 1924 diretto da Louis Feuillade e Maurice Champreux